Seznam brigad z zaporedno številko 79.

Seznam 
 Pehotne
 79. pehotna brigada (ZDA)
 79. pehotna brigada (Združeno kraljestvo)
 79. brigada (Izrael)
 79. mehanizirana pehotna brigada (Kitajska)

Glej tudi